La Saudi Super Cup 2016 si è disputata l'8 agosto 2016 allo Craven Cottage di Londra. La sfida ha visto contrapposte l'Al-Ahli Sports Club, vincitore della Saudi Professional League 2015-2016 e della King Cup 2016, e l'Al-Hilal Club, vincitrice della Saudi Crown Prince Cup 2015-2016.

Tabellino

Collegamenti esterni 

Saudi Super Cup
Competizioni sportive a Londra